FC Eeklo Meetjesland is een Belgische voetbalclub uit Eeklo. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 231 en heeft zwart-groen-rood als kleuren en speelde als KFC Eeklo in zijn geschiedenis verscheidene decennia in de nationale reeksen, met zelfs enkele seizoenen Tweede klasse. Sinds het begin van de 21ste eeuw speelt de club in de provinciale reeksen.

Geschiedenis
De club ontstond op 8 maart 1921 als Ledeganckzonen Eecloo uit de fusie van de ploegen Daring Eecloo en Ledeganckvrienden; later werd de naam FC Eecloo. De club sloot aan bij de KBVB, en kreeg er in 1926 bij de invoering van de stamnummers het nummer 231 toegekend.

In 1930 bereikte men voor de eerste keer de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de derde klasse. Eeklo had het er echter niet makkelijk, en diende na twee seizoenen in 1932 alweer te zakken. Eeklo zou in de gewestelijke of provinciale reeksen blijven spelen tot na de Tweede Wereldoorlog.

In 1952 werd het aantal nationale niveaus uitgebreid tot vier klassen. Eeklo kon dat seizoen na twee decennia terug aantreden in de nationale bevorderingsreeksen, sinds dat seizoen dus de Vierde Klasse. De club had ondertussen zijn naam vervlaamst en de koninklijke titel gekregen, en heette zo KFC Eeklo. Reeds in het eerste seizoen pakte men er een derde plaats in de reeks. Na twee mindere seizoenen slaagde Eeklo er in 1956 zelfs al in zijn reeks te winnen. De club promoveerde zo naar Derde Klasse. Eeklo kon zich tot halverwege de jaren 60 handhaven in Vierde Klasse, met wisselende resultaten. Zo haalde men als beste resultaat in 1958 een vierde plaats, maar eindigde men begin jaren 60 ook een paar maal net buiten de degradatiezone. In 1964 strandde Eeklo uiteindelijk op een voorlaatste plaats, en zakte weer naar Eerste Provinciale.

Eeklo bleef negen jaar in Provinciale, maar kon in de jaren zeventig weer terugkeren naar de nationale reeksen. Eeklo promoveerde naar Vierde Klasse in 1974 en ging meteen door op zijn elan. De ploeg sloot zijn eerste seizoen af op een tweede plaats in zijn reeks, op amper één puntje van HO Merchtem, en miste zo een verdere promotie. Eeklo bleef de volgende jaren meestrijden bij de beteren. Ook in 1978 werd men weer tweede, ditmaal op een ruimere achterstand van 5 punten op kampioen SK Roeselare. Na enkele mindere seizoenen streed tegen halverwege de jaren 80 de ploeg weer mee voor de eerste plaatsen.

In 1984 eindigde men nog als tweede op vier punten van kampioen Germinal Ekeren, maar in 1985 was het wel raak. Eeklo promoveerde na 20 jaar nog eens naar Derde Klasse. Eeklo kende een uitstekende periode. Het eerste seizoen in Derde eindigde men veilig in de middenmoot, maar het jaar nadien pakte men in Derde de titel. Eeklo stootte zo in 1987 voor het eerst in zijn geschiedenis door naar Tweede Klasse.

Ook in Tweede Klasse draaide men vlot mee. Reeds in 1989, in amper het tweede seizoen, had men daar een plaats in de eindronde afgedwongen. Eeklo sloot de eindronde echter als laatste af en bleef in Tweede; provinciegenoot AA Gent promoveerde naar de hoogste afdeling. Na nog enkele degelijke seizoenen werden de prestaties begin jaren 90 minder. In 1993 eindigde men maar net boven de degradatieplaatsen. In het jaar nadien behaalden ze een plaats in de subtop. In 1995 eindigde Eeklo op de laatste plaats, na amper vier competitieoverwinningen, en zakte na acht seizoenen terug naar Derde Klasse.

Na amper drie seizoenen in de Derde Klasse eindigde Eeklo ook daar bij de laatsten in 1998. Men beëindigde het seizoen met evenveel punten als ROC de Charleroi; een testwedstrijd moest uitsluitsel brengen over de 13de en 14de plaats; deze 14de plaats betekende dat een eindronde zou moeten gespeeld worden om behoud in Derde te verzekeren. Eeklo verloor met 2-6 van Charleroi, en moest zo naar de eindronde. Eeklo verloor van vierdeklasser Eendracht Hekelgem, en moest zo naar Vierde Klasse zakken. Na amper twee seizoenen strandde men ook daar op een voorlaatste plaats, met een degradatie naar de provinciale reeksen als gevolg. In amper vijf jaar tijd viel Eeklo dus terug van Tweede Klasse naar Eerste Provinciale, na 26 jaar onafgebroken nationaal voetbal.

De volgende jaren bleef de club in Eerste Provinciale spelen.

In het seizoen 2010/11 speelden financiële en sportieve problemen KFC Eeklo parten en zo zakte de club naar Tweede Provinciale. De club bleef problemen kennen en een seizoen later zakte Eeklo verder naar Derde Provinciale. In 2012 wijzigde de club zijn naam van KFC Eeklo in FCE Meetjesland (Football Club Eeklo Meetjesland)  . In het seizoen 2014-15 behaalde FCE Meetjesland de titel in 3de provinciale.

Resultaten

Bekende spelers
  Francis Couvreur
  Ricardo Moniz
  Franky Vanhaecke
  Jef Vanthournout

Externe link
 http://www.fcemeetjesland.be

Meetjesland
Sport in Eeklo
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen